Roodhalsfranjemonarch
 Witborstfranjemonarch
 Witbuikfranjemonarch
 Zwartborstfranjemonarch